Пе́нцольдт () — немецкая фамилия.

 Пенцольдт, Франц (1849—1927) — немецкий терапевт.
 Пенцольдт, Эрнст (1892—1955) — немецкий писатель, художник и скульптор; сын Франца Пенцольдта.